Lemur bezeichnet:
 der Geist eines Verstorbenen in der römischen Mythologie, siehe Lemures
 ein Exemplar der Lemuren, einer Teilordnung der Primaten
 eine monotypische Gattung der Lemuren, siehe Katta
 die Vorfahren aller Menschen in der Science-Fiction-Serie Perry Rhodan, siehe Perry Rhodan #Handlung
 Lemur (Rapper), deutscher Rapper
 Lemur (Satellitenkonstellation)